El Campionat d'escacs de Lituània és el campionat d'escacs celebrat per determinar el campió nacional lituà.
El primer campionat lituà (no oficial) se celebrà a Kaunas (capital temporal de Lituània) el 1921. En el període entre 1922 i la II Guerra Mundial, el títol de campió nacional s'assolia després d'un matx entre el campió regnant i un aspirant, normalment el guanyador del Campionat de Kaunas. El primer campionat oficial de Lituània se celebrà el 1929. L'any següent, Lituània va ingressar a la FIDE.

Quan Lituània formà part de la Unió Soviètica (de juny de 1940 a juny de 1941 i de juliol de 1944 a març de 1990), jugadors d'altres repúbliques soviètiques foren de vegades convidats a prendre part al campionat de Lituània. El 1951, per exemple, Ratmir Khólmov va guanyar el campionat per davant d'una forta nòmina de convidats com Andor Lilienthal, Tigran Petrossian, i Vladimir Simagin.

Quadre d'honor 
{| class="sortable wikitable"
! # !! Any !! Ciutat !! Guanyador
|-
| (1) || 1921 || || A. Rimša guanyador del Campionat de Kaunas
|-
| (2) || 1922 || || Antanas Gustaitis va esdevenir el campió (Benjamin Blumenfeld emigrà a Rússia abans que es pogués arranjar un matx pel títol) 
|-
| (3) || 1923 || || Aleksandras Machtas, Campió de Kaunas
|-
| (4) || 1924 || || Aleksandras Machtas, Campió de Kaunas
|-
| (5) || 1926 || || Aleksandras Machtas, Campió de Kaunas
|-
| (6) || 1927 || || Aleksandras Machtas guanyà un matx contra S. Gordonas, Campió de Klaipeda (en comptes de Markas Luckis, Campió de Kaunas)
|-
| (7) || 1928 || || Aleksandras Machtas guanyà un matx contra S. Gordonas, Campió de Klaipeda (en comptes de Markas Luckis, Campió de Kaunas)
|-
| 1 || 1929 || || A. Jeglinas, Campió de Kaunas i Lituània
|-
| 2 || 1930 || || Isakas Vistaneckis
|- 
| 3 || 1931 || || Aleksandras Machtas
|-
| 4 || 1932 || Kaunas || Aleksandras Machtas
|-
| 5 || 1933 || || Vladas Mikėnas guanyà un matx contra Aleksandras Machtas
|-
| 6 || 1934 || || Vladas Mikėnas guanyà un matx contra Povilas Vaitonis (6:2)
|-
| 7 || 1935 || || Vladas Mikėnas empatà un matx contra Isakas Vistaneckis (8:8)
|-
| 8 || 1937 || || Vladas Mikėnas guanyà un matx contra Povilas Vaitonis (5.5:4.5)
|-
| 9 || 1938 || || Vladas Mikėnas guanyà un matx contra Povilas Vaitonis (9:3)
|-
| 10 || 1941 || || Isakas Vistaneckis
|-
| 11 || 1942 || || Leonardas Abramavičius
|-
| 12 || 1943 || Vílnius || M. Birmanas, Romanas Arlauskas & Leonardas Abramavičius
|-
| * || 1944 || || Povilas Vaitonis estava liderant el torneig quan s'interrompé
|-
| 13 || 1945 || Kaunas || Vladas Mikėnas
|-
| 14 || 1947 || Vílnius || Vladas Mikėnas
|-
| 15 || 1948 || Vílnius || Vladas Mikėnas
|-
| 16 || 1949 || Vílnius || Ratmir Khólmov & Isakas Vistaneckis
|-
| 17 || 1950 || Vílnius || Ratmir Khólmov & Leonardas Abramavičius
|-
| 18 || 1951 || Vílnius || Ratmir Khólmov
|-
| 19 || 1952 || Vílnius || Ratmir Khólmov
|-
| 20 || 1953 || Vílnius || Jegor Čiukajevas & Ratmir Khólmov
|-
| 21 || 1954 || Vílnius || Isakas Vistaneckis
|-
| 22 || 1955 || Vílnius || Ratmir Khólmov & Jegor Čiukajevas
|-
| 23 || 1956 || Kaunas || Isakas Vistaneckis
|-
| 24 || 1957 || Vílnius || Ratmir Khólmov
|-
| 25 || 1958 || Vílnius || Ratmir Khólmov
|-
| 26 || 1959 || Vílnius || Isakas Vistaneckis & Ratmir Khólmov
|-
| 27 || 1960 || Vílnius || Ratmir Khólmov
|-
| 28 || 1961 || Vílnius || Vladas Mikėnas
|-
| 29 || 1962 || Druskininkai || Leonidas Maslovas
|-
| 30 || 1963 || Vílnius || Leonidas Maslovas
|-
| 31 || 1964 || Vílnius || Vladas Mikėnas
|-
| 32 || 1965 || Vílnius || Vladas Mikėnas & Anicetas Uogelė
|-
| 33 || 1966 || Vílnius || Leonidas Maslovas
|-
| 34 || 1967 || Vílnius || Algimantas Butnorius
|-
| 35 || 1968 || Vílnius || Vladas Mikėnas & Algimantas Butnorius
|-
| 36 || 1969 || Vílnius || Antonas Česnauskas
|-
| 37 || 1970 || Kaunas || Algimantas Butnorius
|-
| 38 || 1971 || Vílnius || Jegor Čiukajevas
|-
| 39 || 1972 || Kaunas || Gintautas Piešina & Algimantas Butnorius
|-
| 40 || 1973 || Klaipėda || Algimantas Butnorius & Jegor Čiukajevas
|-
| 41 || 1974 || Vílnius || Gintautas Piešina
|-
| 42 || 1975 || Vílnius || Algimantas Butnorius
|-
| 43 || 1976 || Kaunas || Algimantas Butnorius
|-
| 44 || 1977 || Klaipėda || Iuri Balaixov
|-
| 45 || 1978 || Vílnius || Gintautas Piešina & Víktor Gàvrikov
|-
| 46 || 1979 || Panevėžys || Levas Ševeliovas
|-
| 47 || 1980 || Kaunas || Algimantas Butnorius
|-
| 48 || 1981 || Klaipėda || Eduardas Rozentalis
|-
| 49 || 1982 || Plungė || Algimantas Butnorius
|-
| 50 || 1983 || Vílnius || Aloyzas Kveinys & Eduardas Rozentalis
|-
| 51 || 1984 || Klaipėda || Gintautas Piešina
|-
| 52 || 1985 || Vílnius || Algirdas Bandza, Emilis Šlekys & V. Kozlov
|-
| 53 || 1986 || Vílnius || Aloyzas Kveinys
|-
| 54 || 1987 || Vílnius || Vidmantas Mališauskas
|-
| 55 || 1988 || Vílnius || Gintautas Piešina, Vitalijus Majorovas & Darius Ruželė
|-
| 56 || 1989 || Klaipėda || Vidmantas Mališauskas
|-
| 57 || 1990 || Klaipėda || Vidmantas Mališauskas
|-
| 58 || 1991 || Vílnius || Šarūnas Šulskis
|-
| 59 || 1992 || Vílnius || Virginijus Dambrauskas
|-
| 60 || 1993 || Vílnius || Algimantas Butnorius
|-
| 61 || 1994 || Vílnius || Šarūnas Šulskis
|-
| 62 || 1995 || Vílnius || Antanas Zapolskis
|-
| 63 || 1996 || Vílnius || Virginijus Dambrauskas & Vytautas Šlapikas
|-
| 64 || 1997 || || 
|-
| 65 || 1998 || Vílnius || Vidmantas Mališauskas & Šarūnas Šulskis
|-
| 66 || 1999 || Vílnius || Antanas Zapolskis
|-
| 67 || 2000 || Vílnius || Viktorija Čmilytė
|-
| 68 || 2001 || Kaunas || Šarūnas Šulskis & Aloyzas Kveinys
|-
| 69 || 2002 || Vílnius || Eduardas Rozentalis
|-
| 70 || 2003 || Vílnius || Vidmantas Mališauskas
|-
| 71 || 2004 || Vílnius || Darius Zagorskis
|-
| 72 || 2005 || Šiauliai || Viktorija Čmilytė
|-
| 73 || 2006 || Vílnius || Vidmantas Mališauskas
|-
| 74 || 2007 || Šiauliai || Šarūnas Šulskis
|-
| 75 || 2008 || Kaunas || Aloyzas Kveinys
|-
| 76 || 2009 || Vílnius || Šarūnas Šulskis
|-
| 77 || 2010 || Nemenčinė || Vidmantas Malisauskas
|-
| 78 || 2011 || Nemenčinė || Šarūnas Šulskis
|-
| 79 || 2012 || Vilnius || Aloyzas Kveinys
|-
| 80 || 2013 || Vilnius || Darius Zagorskis
|-
| 81 || 2014 || Vilnius || Šarūnas Šulskis
|}

Notes i referències

Enllaços externs 
 
 
 Detalls de l'edició de 2000 
 Detalls de les edicions 2002-2007

Lituania
Escacs a Lituània
Escacs
Lituania
Escacs al segle XX
Escacs al segle XXI